L'autostrada tedesca A 11 congiunge Berlino alla frontiera polacca di Pomellen; prosegue in territorio polacco come A6.

Percorso

Note

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 011